Ensmann ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Ensmann (* im 20. Jhd.), deutsche Schauspielerin und Model
 Renate Ensmann (* 1940), bildende Künstlerin